Тей — многозначный термин:

 Тей () — деревня в Англии, одна из «благодарных деревень».
 Тей  (; ) — река в Великобритании.